Кухаржевський — польське прізвище.

 Ян Кухаржевський, Jan Kucharzewski (1876—1952) — польський історик, правник, політик, прем'єр (1917—1918).
 Фелікс Кухаржевський, Feliks Kucharzewski, Фелікс Юзеф Тадеуш Кухаржевський (нар. 16 травня 1849 р. у Варшаві, помер 12 червня 1935 р. у Варшаві) — польський інженер, спеціаліст з гідродинаміки та механіки конструкцій, історик науки, професор Варшавської політехніки.